Rollen (scheepsbeweging), het rollen van een schip, een combinatie van stampen en slingeren
 Rollen (luchtvaart), het rollen van een vliegtuig, de beweging om de lengte-as
 Rollen (beweging), het rollen van een wiel, de normale beweging op een wegdek
 Zakkenrollerij, diefstal in de openbare ruimte

Afgeleiden
 Rollenspel (doorverwijspagina)
 Verfrollen, een methode om verf aan te brengen, zie Verfroller
 Deeg vlakrollen, zie Deegroller

Zie ook 
 Rol (doorverwijspagina)